Ел Себољал има више значења:

 Ел Себољал (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Себољал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Себољал (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику